__БЕЗКН__
-{Chariots of Fire}- се може односити на:
Ватрене кочије, британски филм из 1981,
сингл шведског електро-поп састава -{Bodies Without Organs}- из 2006, песму учесницу Мелодифестивалена 2006,
песму шведског рок састава Батори,
надимак за зглобне аутобусе Мерцедес-Бенц Цитаро у Лондону.